Генерал-Тошево () — топоним.

Болгария 
 Генерал-Тошево — город в общине Генерал-Тошево Добричской области. 
 Генерал-Тошево (община) — община в Добричской области. 
 Генерал-Тошево (село) — село в общине Тунджа Ямболской области.